Personen die de naam Popper dragen:
 Karl Popper, een Oostenrijks-Britse filosoof.
 David Popper, een Boheems cellist en componist.

Andere betekenissen:
 Poppers, een drug.